Contea di Seward o Seward County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Seward (Kansas)
 Contea di Seward (Nebraska)